La Apertura Ishida ( o  en forma abreviada) es una variante principal en aperturas de Torre en Tercera Columna en el juego japonés de shōgi.

En la Apertura Ishida, a diferencia de otras aperturas de Torre en Tercera Columna, el peón de la séptima columna avanza hasta la quinta fila horizontal en el caso de las Negras (P-75), o el peón de la tercera columna en el caso de las Blancas (P-35). Esto permite que la torre se mueva hasta la casilla 76 (Negras) o hasta a la casilla 34 (Blancas).

Historia 

Se dice que esta variante fue creada por un jugador ciego de shōgi llamado Kengyo Ishida a comienzos del período Edo. Si bien se mantienen aún registros de partidas reales de Ishida, todas terminan en derrota. En el diagrama adjunto se muestra un registro de una partida que sobrevive de una partida de Doble Torre Móvil en 1649 con una posición de Ishida jugada por Kengyo Ishida.

Un renacimiento de la variante Ishida ocurrió en la década de 1970 a través del desarrollo de una estrategia original por parte del famoso maestro de shōgi Kōzō Masuda, en lo que ahora es llamado Ishida de Masuda (). Desarrollos adicionales ocurrieron en la década de 2000: el jugador profesional Daisuke Suzuki creó la variante Nueva Ishida Rápida en 2004, Kenji Imaizumi desarrolló la Apertura 1... T-32 en 2007, y Toshiaki Kubo agregó nuevos movimientos en 2008. Estas estrategias han atraído un renovado interés entre jugadores profesionales a partir de 2011.

Desarrollo 

La variante Ishida de Torre en Tercera Columna utiliza una particular formación de piezas que no se encuentra en otras aperturas de Torre en Tercera Columna. En esta estructura, se evita un intercambio temprano de alfiles. Por lo tanto, se lo conoce como una estrategia de juego lento ().

Esto contrasta con la Ishida Rápida (), en el que la posibilidad de un intercambio de alfiles permanece durante toda la apertura—una partida de ataque rápido (). Cuando se hace referencia específicamente a la variante lenta de Ishida, se usa el término , que es traducido como Ishida Real por Fairbairn e Ishida de Formación Plenaria por Kawasaki (Kitao 2011). Hosking la llama simplemente Ishida, mientras que la versión de partida rápida la llama Ishida de Ataque Rápido.

Con la torre en 76 (o en 34 para las blancas), el caballo se posiciona detrás de la torre para ayudar a construir la posición. El alfil usualmente se mueve hacia el borde desde su posición inicial, como se muestra en el diagrama adjunto, en tanto que la plata izquierda a menudo es movida al centro.

La variante Ishida, de la que se dice es la formación ideal para Torre Móvil, también aparece en casos en que la torre no se mueve a la tercera columna desde el principio (como en Torre en Cuarta Columna o Torre Cambiante). La Apertura Ishida también es considerada como la formación ideal en partidas con hándicap de lanza.

La Ishida es popular también como una potente contramedida contra Anaguma de Torre Estática debido a la versatilidad de su ataque, usualmente moviendo el oro izquierdo a 78 para mejorar la construcción de la posición y para reforzar los puntos débiles creados al atacar desde la séptima columna.

Véase también 

 Ishida rápida
 Torre en Tercera Columna
 Torre Móvil

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 
  - 1995年のものの加筆・文庫版

Enlaces externos 

 Conferencias sobre las últimas estrategias (en inglés): Conferencia 7: Ishida
 Yet Another Shogi Site (en inglés): Estilo Ishida  para Blancas (contramedidas)
 Shogi Planet (en inglés) (documentos en Evernote):
 3ra Columna · Variante Ishida C-77
 3ra Columna · Variante Ishida A-77
 3ra Columna · Variante Ishida vs. Oro Trepador
 Ishida en un Vistazo
 コンピュータ将棋研究Blog:最強の証明―石田流本組み破りponanza流☖６三金型· la variante Anti-Ishida de Torre Estática del motor de shogi por computador Ponanza 

Shōgi